Partito Moderato – partito politico svedese
Partito Moderato – raggruppamento politico del Regno di Sardegna
Partito Moderato – ex partito politico spagnolo